Суперкубок Украины по футболу 2006 — третий розыгрыш Суперкубка Украины, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются Чемпион страны и обладатель Кубка Украины предыдущего сезона. Матч состоялся 16 июля 2006 года, в Одессе, на стадионе «Черноморец», в присутствии 34 тысяч зрителей. В матче встретились киевское «Динамо», в качестве обладателя Кубка Украины, и донецкий «Шахтёр» — чемпион Украины сезона 2005—2006. Победу одержало «Динамо», со счётом 2:0, благодаря голам Марьяна Марковича и Артёма Милевского

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2005/2006
 Кубок Украины по футболу 2005/2006

Ссылки 
 Протокол мачта на сайте донецкого «Шахтёра»
 Отчёт о матче на footballfacts.ru

2006
Суперкубок Украины по футболу 2006
Суперкубок Украины по футболу 2006
Суперкубок Украины по футболу
Спортивные соревнования в Одессе
События 16 июля
Июль 2006 года